Selon le contexte, le mot portabilité peut avoir plusieurs significations :
 en informatique, la portabilité d'un programme est caractérisée par sa capacité à fonctionner plus ou moins facilement dans différents environnements d'exécution ;
 en téléphonie, la portabilité d'un numéro de téléphone (fixe ou mobile) permet de conserver un numéro lors d'un changement d'opérateur.

En droit du travail, la portabilité des droits du salarié est le principe par lequel certains droits du salarié sont maintenus en cas de rupture ou fin de contrat (Accord National Interprofessionnel du )

Voir aussi